Jack of All Trades (expression anglaise pour « Touche-à-tout ») est le titre de plusieurs films :
 Jack of All Trades, film américain réalisé par Gilbert M. Anderson, sorti en 1908 ;
 Jack of All Trades, film américain réalisé par Jack Hulbert et Robert Stevenson, sorti en 1936 ;
 Jack of All Trades, film chinois réalisé par Gin-Yam Pei, sorti en 2012 ;
 Jack of All Trades, film américain réalisé par Gregory T. Evans, sorti en 2015 ;